Вала́нс-сюр-Баи́з (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3228. Всего в кантон Валанс-сюр-Баиз входят 16 коммун, из них главной коммуной является Валанс-сюр-Баиз.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4503 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Валанс-сюр-Баиз на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE 

Кантоны департамента Жер